Bobr bezeichnet:

 Bobr (Bjaresina), linker Nebenfluss der Bjaresina in Belarus
 Bobr (Belarus), Ort im Rajon Krupki (Minskaja Woblasz) in Belarus
 Bober, Nebenfluss der Oder in Tschechien und Polen
 Bobr (Žacléř), Ortsteil von Žacléř, Tschechien
 deutscher Name der Biebrza, Fluss in Polen und Belarus
 Bobr (1884), Kanonenboot der Kaiserlich Russischen Marine
 Bobr (1906), Kanonenboot der Kaiserlich Russischen Marine

Siehe auch
 Bober (Begriffsklärung)